Sabbatical (, , ) é o resto de um trabalho, ou uma interrupção, variando frequentemente de dois meses a um ano. O conceito de sabbatical tem uma fonte em shemitá, descrita em diversas passagens da Bíblia.

História
Recentemente, "sabbatical" passou a significar qualquer ausência prolongada na carreira de uma pessoa, a fim de atingir algum objetivo. Em sentido moderno, um sabbatical ocorre tipicamente a fim de ser atingido algum objetivo, por exemplo escrever um livro ou viajar em pesquisa. Algumas universidades ou outras instituições que empregam cientistas, físicos e acadêmicos oferecem a oportunidade de qualificação via sabbatical pelos empregados, chamadas sabbatical leave.

Bibliografia

Eells, Walter C. "The Origin and Early History of Sabbatical Leave." Bulletin, American Association of University Professors, XLVIII (1962), 253–56.
Kimball, Bruce A. "The Origin of the Sabbath and Its Legacy to the Modern Sabbatical." Journal of Higher Education 49 (1978): 303–15.

Cultura acadêmica
Sabbath